"The House of the Rising Sun" – amerykańska ballada folkowa, nagrana m.in. przez Boba Dylana na płycie Bob Dylan oraz przez The Animals
 "House of the Rising Sun" – 6. odcinek serialu Zagubieni
 House of the Rising Sun − film akcji z 2011 roku